Goch (Nederlands: Gogh), een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Van Gogh (doorverwijspagina), een familienaam